En Pologne, Okół peut désigner :

 Okół, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie,
 Okół, village du powiat d'Ostrowiec, dans la voïvodie de Sainte-Croix.